Cowen är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Brian Cowen
 Elise Cowen (1933–1962), en amerikansk författare och poet
 Frederic Hymen Cowen
 Jared Cowen
 Joseph Cowen

Engelska efternamn